Die Abkürzung VPR steht für:
 Verbund-Platten-Resonator
 Verteidigungspolitische Richtlinien – ein Grundsatzdokument des deutschen Verteidigungsministeriums
 Viral Protein R – ein spezielles HIV-Genprodukt
 Volume Product Reseller
 VPR Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 VPR-Dateiformat
 Landkreis Vorpommern-Rügen

VPR